Die Eerste Divisie 1965/66 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1965 und endete am 22. Mai 1966.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 28 Saisonspiele. Die ersten drei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Der Tabellenletzte stieg in die Tweede Divisie ab.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 14 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Sittardia Sittard und NAC Breda aus der Eredivisie, sowie die beiden Aufsteiger SC Cambuur und RFC Xerxes Rotterdam aus der Tweede Divisie. Die Enschedese Boys hatten sich dem FC Twente angeschlossen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1965/66